Le Sporting Club d'Escaldes est un club andorran de football basé à Escaldes-Engordany. Le club est fondé en 1977, et disparaît en 2008.

Repères historiques 

1977 : Fondation du club sous le nom de Sporting Club d'Engordany
1995 :  en Liga de Primera Divisio
1998 : Le club est renommé Sporting Club d'Escaldes
2008 : dissolution du club

Palmarès 
 Championnat d'Andorre :
 Meilleure performance :  (1998)

Liens externes 

Escaldes, Sporting Club
Escaldes, Sporting Club
Escaldes, Sporting Club